Александър Морфов може да се отнася за:

 Александър Морфов (композитор), български композитор
 Александър Морфов (режисьор), български актьор, театрален и кинорежисьор